La Liga Escobarense de Fútbol es una liga regional de fútbol de la provincia de Buenos Aires en la Argentina. Está indirectamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, como las demás ligas del interior del país que dependen del Consejo Federal de la AFA.

Fue fundada el 20 de abril de 1956 y tiene su sede social en la calle Sarmiento n.° 472. Los clubes fundadores fueron Benjamín Matienzo (Dique Luján), Boca del Tigre (Escobar), Independiente (Escobar), Peñarol del Delta (Dique Luján), Sportivo Escobar y Villa Vallier (Escobar).

Su jurisdicción comprende a los partidos de Escobar, Hurlingham, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, San Miguel, Tigre y Tres de Febrero.

Equipos afiliados

Campeones 

En negrita el campeón de la temporada de la División A

Palmarés

Véase también 

 Torneo del Interior
 Anexo:Ligas regionales de fútbol en Argentina
 Fútbol en Argentina

E
Partido de Escobar